Mesanthemum är ett släkte av gräsväxter. Mesanthemum ingår i familjen Eriocaulaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräsordningen
Mesanthemum